Pien peut désigner :
 Piên, la ville du Brésil.
 Pien, la commune rurale située dans le département de Biéha au Burkina Faso.
 Pien, la commune rurale située dans le département de Cassou au Burkina Faso.